Кинстон има више значења:
 Кинстон (Алабама)
 Кинстон (Северна Каролина)